Василий Бертенсон:
 Бертенсон, Василий Алексеевич (1861—?) — русский учёный-селекционер.
 Бертенсон, Василий Бернардович (1853—1933) — русский врач, мемуарист.

Примечания